Strohsack bezeichnet:
 einen mit Stroh gefüllten Sack, zum Beispiel als einfache Matratze genutzt
 Strohsack (Groß Nordende), einen Ortsteil von Groß Nordende, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Strohsack (Berg), einen Berg bei Bad Kleinkirchheim, Kärnten, Österreich

Strohsack ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Strohsack (* 1932), österreichisch-kanadischer Industrieller, Milliardär und Politiker, siehe Frank Stronach

Siehe auch:
 (Ach du) Heiliger Strohsack!